

Cecoslovacchia 

 Bohuňovice, comune del distretto di Olomouc, nell'omonima regione
 Bohuňovice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice